Fontanna Neptuna w Berlinie
 Fontanna Neptuna w Gdańsku
 Fontanna Neptuna w Jeleniej Górze
 Fontanna Neptuna w Norymberdze
 Fontanna Neptuna w Poznaniu
 Fontanna Neptuna w Wiedniu (Schönbrunn)
 Fontanna Neptuna we Wrocławiu (nieistniejąca)